Die Abkürzung PASM steht für:

 Porsche Active Suspension Management
 Parco agricolo Sud Milano

Abkürzung